Short Code (Короткий код) —  один из первых языков программирования высокого уровня из когда-либо разрабатывавшихся для вычислительных машин. Short Code представляет собой уже не набор машинных кодов, как это было раньше, а полноценные математические выражения, которые затем интерпретируются в машинный код.

История 
Как язык программирования Short Code был предложен Джоном Мокли в 1949 году. Оригинальное название языка, данное автором — Brief Code.

Первая реализация интерпретатора кода была написана Вильямом Шмиттом для компьютера BINAC в 1949 году, но этот интерпретатор никогда не проверялся и не отлаживался. На следующий год Шмиттом была разработана новая версия для UNIVAC I, где уже язык получил название Short Code. Конечный же вариант Short Code был предложен в 1952 году для компьютера Univac II А. Б. Тоником и Дж. Р. Логаном.

Пример программы 
Пример программы на Short Code для вычисления выражения присваивания .

Процесс ручного преобразования математического выражения в Short Code:
 X3 =  (  X1 +  Y1 )  /  X1 * Y1   замена переменных
 X3 03 09 X1 07 Y1 02 04 X1   Y1   замена операторов и круглых скобок
                                   Замечание: умножение описывается простым размещением рядом переменных
 07Y10204X1Y1                      группировка в слова по 12 байт.
 0000X30309X1

См. также 
 История языков программирования

Примечания

Литература 
 Wexelblat, Richard L. (Ed.) (1981). History of Programming Languages, p. 9. New York: Academic Press. ISBN 0-12-745040-8

Языки программирования по алфавиту